O Fúria Titans Rugby, conhecido também como Titans, é um clube brasileiro de rugby union com sede na cidade de Salvador. Disputa suas partidas como mandante no Estádio Municipal de Camaçari.

História 
Foi fundado pelo português Elson Serra em 2007 na cidade de Salvador originalmente com o nome Titans Rugby.

Campeonatos

Masculino 

Times de rugby da Bahia
Esporte de Salvador